Серге́й Леони́дович Соколо́в (18 июня (1 июля) 1911, Евпатория, Таврическая губерния, Российская империя — 31 августа 2012, Москва, Россия) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (1978), министр обороны СССР (1984—1987). Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с апреля 1985 по июнь 1987 года, член ЦК КПСС (1968—1989). Герой Советского Союза (1980).

Был старейшим из всех когда-либо живших Маршалов Советского Союза и единственным Маршалом Советского Союза, перешагнувшим столетний рубеж.

Биография

Детство и довоенная служба 
Сергей Леонидович Соколов родился  в Евпатории Таврической губернии Российской империи, в семье служащего.

После революции в 1918 году семья перебралась в уездный городок Котельнич Вятской губернии, где прошли ранние годы будущего маршала. Окончил девятилетнюю школу в 1927 году. Трудовую деятельность начал в 1927 году упаковщиком посуды в райпотребсоюзе, затем оказался в числе переведённых на ответственную комсомольскую работу. В 1930—1932 годах — освобождённый секретарь комсомольской организации промкомбината механических мастерских в районном доке, позднее избран членом бюро райкома комсомола. Член ВКП(б)-КПСС в 1937—1991 годах.

В рядах Красной армии с мая 1932 года. По комсомольской путёвке получил право поступления в Горьковскую бронетанковую школу. Успешно пройдя вступительные испытания, был зачислен в училище курсантом (май 1932 — ноябрь 1934), командовал взводом и ротой. С отличием пройдя курс армейской подготовки, на прохождение дальнейшей службы направлен на Дальний Восток в танковые войска, где командовал взводом, ротой и отдельным батальоном. Участник боёв на озере Хасан (1938), где командовал танковой ротой. За проявленное мужество награждён медалью «За Отвагу».

Член ВКП(б) с 1937 года.

Великая Отечественная война 

В Великую Отечественную войну вступил в июне — сентябре 1941 года. Начальник штаба танкового полка, участник боёв на Западном фронте.

С октября 1941 года — старший помощник начальника, а с апреля 1942 года — начальник отдела Автобронетанкового управления РККА, с июня 1942 года — начальник штаба этого управления, с января 1943 по март 1944 года начальник 1-го отдела автобронетанкового управления Карельского фронта. За умелое и инициативное руководство боевой подготовкой и боевой деятельностью АБТУ Карельского фронта награждён орденом Красной Звезды.

В марте — сентябре 1944 года — командующий бронетанковыми и механизированными войсками 32-й армии того же фронта. Участвовал в обороне и освобождении советского Заполярья, проявил личное мужество и высокие организаторские способности в управлении бронетанковыми войсками. Полковник (9 сентября 1943 года).

Послевоенная служба

На старших и высших должностях 
В 1947 году окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск имени И. В. Сталина. После окончания академии с ноября 1947 года — командир танкового полка, в мае 1948 — декабре 1949 года — начальник штаба танковой дивизии. В 1951 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С января 1952 года — командир 14-й гвардейской механизированной дивизии, генерал-майор танковых войск (3 августа 1953 года). С декабря 1954 года — начальник штаба 3-й гвардейской механизированной армии (с апреля 1957 — 18-я гвардейская армия).

С марта 1958 года — командующий 18-й гвардейской общевойсковой армией, генерал-лейтенант (25 мая 1959 года). В январе 1960 — июле 1964 годов — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Московского военного округа, генерал-полковник (13 апреля 1963 года). С июля 1964 года — первый заместитель командующего, а с октября 1965 года — командующий войсками Ленинградского военного округа.

С апреля 1967 года — первый заместитель Министра обороны СССР. Воинское звание генерала армии было присвоено 12 апреля 1967 года, а 17 февраля 1978 года ему было присвоено звание Маршал Советского Союза.

Война в Афганистане 
Один из руководителей действий советских войск в Афганистане. В 1980—1985 годах, не оставляя занимаемую должность, был руководителем Оперативной группы Министерства обороны СССР в Афганистане. Формально осуществлял взаимодействие между советскими и афганскими войсками, фактически планировал ведение боевых действий афганской армии и Ограниченного контингента советских войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года «за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан» Маршал Советского Союза С. Л. Соколов удостоен звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11438 с вручением второго ордена Ленина).

Кандидат в члены ЦК КПСС (1966—1968). Член ЦК КПСС (1968—1989). Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с апреля 1985 по июнь 1987 года.

Министр обороны СССР 
22 декабря 1984 года, после смерти Д. Ф. Устинова, назначен на должность Министра обороны СССР.

Снят с должности Михаилом Горбачёвым 30 мая 1987 года после полёта Матиаса Руста.

Депутат Верховного Совета СССР VII—XI созывов.

После ухода с поста министра 

С июня 1987 по июль 1989 года — генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, затем — старший этой Группы (в должности оставался вплоть до её расформирования в январе 1992 года). При увольнении в отставку в 1992 году награждён именным пистолетом. Некоторое время являлся советником Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами СНГ, с сентября 1992 года — советник при Министерстве обороны Российской Федерации.

С начала 1990-х годов осуществлял координацию деятельности общественных организаций по делам ветеранов воинской службы, участвовал в работе комиссий по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными событиями военной истории Отечества: в 1994 году возглавил Фонд 50-летия Победы. 5 августа 2000 года Указом Президента Российской Федерации № 1441 утверждён в состав Российского организационного комитета «Победа» и избран заместителем председателя этой организации. С 2002 года возглавлял Клуб ветеранов-военачальников при Московском Доме ветеранов войн и Вооружённых сил.

1 июля 2011 года, Маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов отметил 100-летний юбилей. Президент России Дмитрий Медведев направил юбиляру поздравительную телеграмму, а министр обороны РФ Анатолий Сердюков лично поздравил Сергея Леонидовича, вручив ему ценный подарок.

После создания в 2008 году Службы генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации — ведущий аналитик (генеральный инспектор) службы до конца своих дней.

Последним публичным выступлением Сергея Соколова стало написание весной 2012 года предисловия к монографии министра образования Украины историка Дмитрия Табачника «Полководцы Украины: сражения и судьбы», в котором он выразил своё концептуальное видение развития российско-украинских отношений.

31 августа 2012 года Маршал Советского Союза Сергей Соколов скончался на 102-м году жизни. За два дня до этого скончалась его супруга Мария Самойловна.
Его друг Александр Ефимов умер от сердечного приступа также 31 августа 2012 года, узнав о его смерти. Маршал Сергей Леонидович Соколов и его супруга Мария Самойловна Соколова похоронены 3 сентября 2012 года на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Старший брат

 Серафим Леонидович Соколов (1909 — ?) — старший политрук, с 1931 года служил на флоте. Участник Великой Отечественной войны, комиссар береговой базы 1-й бригады подводных лодок Балтийского флота в Либаве. В июле 1941 года попал в плен и, вероятно, погиб в плену. 

Жена
 Мария Самойловна Соколова (19 декабря 1920 — 29 августа 2012) — участница Великой Отечественной войны.
Сыновья:
 Валерий Сергеевич (30 сентября 1940 — 14 ноября 2021) — генерал-полковник в отставке, преподаватель на командно-штабном факультете Военной академии Республики Беларусь;
 Владимир Сергеевич (род. 21 января 1947) — генерал-полковник в отставке, в годы Афганской войны был начальником штаба 40-й армии.

Награды

Награды Российской Федерации 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня 2001 года) — за большой вклад в укрепление обороноспособности страны и активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (30 июня 1996 года) — за заслуги перед государством и большой личный вклад в развитие и реформирование Вооружённых сил Российской Федерации;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 ноября 2009 года);
 Орден Александра Невского (23 июня 2011 года) — за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю активную общественную деятельность;
 Орден Почёта (1 июля 2006 года) — за заслуги в укреплении обороноспособности страны и большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи;
 Орден Жукова (25 апреля 1995 года) — за отличия в руководстве войсками при проведении боевых операций в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Награды СССР 
 Герой Советского Союза (28 апреля 1980 года) — за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан;
 три ордена Ленина (30 июня 1971 года, 28 апреля 1980 года, 30 июня 1986 года);
 два ордена Красного Знамени (20 апреля 1953 года, 22 февраля 1968 года);
 орден Суворова I степени (6 мая 1982 года);
 орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985 года);
 два ордена Красной Звезды (14 января 1943 года, 6 ноября 1947 года);
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30 апреля 1975 года);
 медаль «За отвагу» (25.10.1938);
 медаль «За боевые заслуги» (03.11.1944);
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»;
 медаль «За оборону Советского Заполярья»;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;
 юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»;
 юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»;
 юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»;
 юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
 медаль «За безупречную службу» I степени;
 Знак «Участнику Хасанских боёв» (1938).

Иностранные награды 

Награды Демократической Республики Афганистан:
 орден Красного Знамени (1982 год);
 орден Саурской революции (1984 год).
Награды Народной Республики Болгария:
 два ордена «Георгий Димитров» (1985 год, 1986 год);
 орден «Народная Республика Болгария» I степени (1974 год);
 медаль «25 лет Болгарской народной армии» (1969 год);
 медаль «30 лет Победы над фашизмом» (1975 год);
 медаль «30 лет Болгарской народной армии» (1974 год);
 медаль «За укрепление братства по оружию» (1977 год);
 медаль «100 лет освобождения Болгарии от Османского ига» (1978 год);
 медаль «90 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (1974 год);
 медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (1983 год);
 медаль «1300 лет Болгарии» (1982 год);
 медаль «40 лет Победы над фашизмом» (1985 год).
Награды Венгерской Народной Республики:
 орден Знамени ВНР с рубинами (1986 год);
 медаль «За боевое содружество» I степени (1980 год).
Награды Демократической Республики Вьетнам:
 орден Хо Ши Мина (1985 год);
 орден «За воинскую доблесть» I степени (1983 год);
Награды Германской Демократической Республики:
 орден Карла Маркса (1986 год);
 медаль «Братство по оружию» (1980 год);
 медаль «30 лет Национальной народной армии» (1986 год).
Награда Иордании:
 орден Независимости I степени (1977).
Награда Корейской Народно-Демократической Республики:
 медаль «40 лет освобождения Кореи» (1985 год).
Награды Кубы:
 национальный орден «Плайя-Хирон» (1986 год);
 медаль «20 лет Революционных вооружённых сил» (1978 год);
 медаль «30 лет Революционных вооружённых сил» (1987 год).
Награды Монгольской Народной Республики:
 два ордена Сухэ-Батора (1971 год, 1986 год);
 орден Боевого Красного Знамени (1982 год);
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (1976 год);
 медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (1969 год);
 медаль «40 лет Халхин-Гольской Победы» (1979 год);
 медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (1972 год);
 медаль «60 лет Монгольской Народной Революции» (1982 год);
 медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (1971 год);
 медаль «60 лет Вооружённых сил МНР» (1982 год).
Награды Польской Народной Республики:
 орден Заслуги II степени (1985 год);
 орден Возрождения Польши, III степень (1968 год) II степень (1971 год).
Награды Социалистической Республики Румыния:
 орден Тудора Владимиреску I степени (1969 год);
 орден «23 августа» (1974 год);
 медаль «30 лет освобождения Румынии от фашизма» (1974 год);
 медаль «За воинскую доблесть» (1980 год).
Награды Чехословацкой Социалистической Республики:
 Орден Клемента Готвальда (18 апреля 1985 года);
 медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (1972 год);
 медаль «40 лет Словацкого национального восстания» (1985 год);
 медаль «50 лет Коммунистической партии Чехословакии» (1971 год).
Награда Финляндии:
 орден Белой розы I степени (1986 год).

Неправительственные награды 
 Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского II-й степени (РПЦ, 2005 год).

Почётные звания 
 В июне 2001 года, к 90-летию со дня рождения, был удостоен почётного звания «Почётный гражданин Московской области».
 В июле 2001 года, в день своего 90-летия, удостоен званий «Почётный крымчанин» и почётный гражданин города Евпатория.
 В июле 2011 года, в связи со 100-летием со дня рождения, был удостоен звания «Почётный гражданин Кировской области».

Память 
 В Евпатории имя маршала Соколова носит один из городских скверов, где ему установлен памятник.
 В ноябре 2014 года в Котельниче в его честь установлена стела.
 В феврале 2018 года была установлена мемориальная доска в честь Сергея Соколова в Москве, по адресу Гранатный переулок, дом 10, строение 1,.
 В Кирове в парке Победы установлен памятник-бюст Маршалу Советского Союза Сергею Соколову.

Киновоплощения 
 Василий Мищенко (сериал «Крепость Бадабер»)

Сочинения 
 Соколов С. Л. Ленинский стиль в работе военных кадров. — : Воениздат, 1983.
 Соколов С. Л. Советское оперативное искусство в кампании 1945 года в Европе // Военно-исторический журнал. — 1975. — № 5. — С. 26—35.

Рекорды долголетия 
 2 января 2002 года С. Л. Соколов стал старейшим из всех Маршалов Советского Союза, побив возрастной рекорд С. М. Будённого, прожившего 90 лет, шесть месяцев и один день (1883—1973).
 1 июля 2011 года Сергей Леонидович Соколов стал первым и единственным Маршалом Советского Союза, перешагнувшим столетний рубеж. В связи с этим маршал был внесён в «Книгу рекордов России» в номинации «маршал-долгожитель».

Примечания

Литература 
 Соколов С. Л. // Куценко А. Маршалы и Адмиралы флота Советского Союза. — Киев: Полиграфкнига, 2007. — С. 287—293.
 Соколов С. Л. // Маршалы Советского Союза. Личные дела рассказывают / Институт военных историко-патриотических проблем и исследований. — М.: Любимая книга, 1996. — С. 63—64. ISBN 5-7656-0012-3.
 Язов Д. Т. Маршал Соколов. — М.: «Молодая гвардия», 2009. — 206 с., ил. — (Жизнь замечательных людей: биография продолжается.) — ISBN 978-5-235-03276-7. Эта книга интересна тем, что написана Маршалом Советского Союза Д. Т. Язовым, сменившим Соколова на посту министра обороны СССР, а предисловие к ней написал Маршал Советского Союза В. И. Петров, который был заместителем Соколова в его бытность министром.

Ссылки 
 Соколов Сергей Леонидович на сайте Министерства обороны России
 https://marshal-sssr.ru/соколов-сергей-леонидович/
 Патриарх войсковой элиты. К 90-летию Маршала Советского Союза С. Л. Соколова.
 Маршал Соколов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством».
 Век маршала Соколова.

Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Министры обороны СССР
Маршалы Советского Союза
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Почётные крымчане
Участники боёв на озере Хасан
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники Афганской войны (1979—1989)
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Командующие Ленинградским военным округом
Руководители ОКСВА
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Почётные граждане Московской области
Столетние долгожители России
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Почётные граждане Евпатории